Pomianka – opuszczona kolonia w województwie zachodniopomorskim, w powiecie choszczeńskim, w gminie Recz

2 cieki w Polsce:
 Pomianka – rzeka, lewy dopływ Prosny
 Pomianka – struga, dopływ Pysznej

Zobacz też 
 Pomień
 Pomian